Улица Ольги Жилиной (до 1965 года — Панельная, ещё ранее — Граничная) — улица Центрального района Новосибирска. Расположена за Центральным рынком. Пересекает район с севера на юг.

Название 
Улица названа в честь гвардии старшего сержанта Ольги Васильевны Жилиной (1914—1944), кавалера 3 боевых орденов (Красного Знамени, Красной Звезды и Славы 3-й степени), санитарного инструктора 62-го гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшей в боях Великой отечественной войны под Ригой.

Расположение 
Улица Ольги Жилиной начинается от Трудовой улицы и примыкает к Ядринцевской улице, затем переходит в Потанинский переулок и возвращается в улицу Ольги Жилиной. После чего улица пересекает улицы Романова, Фрунзе, Державина, Крылова, Гоголя, Некрасова, Демьяна Бедного, Писарева и Николая Островского. Заканчивается, соединяясь с небольшой Партизанской улицей.

Организации

См. также 
 Улица Романова
 Улица Ленина

Примечания

Литература 
 «Улицы расскажут вам…», Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973.
 «Была ты отважным бойцом», сборник, сост. И. Ф. Верёвкин, В. Я. Карлин, Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982.
 «Трудовая правда», 2000.

Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Улицы Центрального района Новосибирска